Stormähren var et vestslavisk rige i Centraleuropa som eksisterede fra år 833 til begyndelsen af 900-tallet. Stormähren inkluderede foruden nutidens Mähren også Böhmen, Slovakiet og Ungarn.

Stormähren blev grundlagt af Mojmir I (som også kristnede landet) år 833. Stormähren nåede sin største udstrækning under Svatopluk I men blev svækket af borgerkrig for siden at falde for ungarske angreb i begyndelsen af 900-tallet.

Stormährens kulturelle arv findes bevaret endnu i dag. Det var i Stormähren, at det glagolitiske alfabet først blev anvendt i større udstrækning, selv om det ikke fik nogen dybere historisk betydning, da landet snart gik over til det latinske alfabet. Stormähren fik også betydning for tjekkernes og slovakkernes frihedsstræben i 1800-tallet.

Tjekkiets historie
Slovakiets historie
Europas historie
Tidligere riger, stater, protektorater, kolonier og lande